Paulo Roberto Chamon de Castilho, mais conhecido como Paulinho Guará (Sete Lagoas, 29 de agosto de 1979), é um técnico e ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Atualmente treina o Democrata de Sete Lagoas

Carreira 
O talento no futebol Paulinho herdou do pai, Paulo Castilho, mais conhecido como Guará, que jogou pelo  e integrou o grupo campeão brasileiro em 1971. Foi também nas categorias de base do Atlético, que Paulinho iniciou sua carreira no ano de 1996.  Permaneceu por 3 anos na base do Galo e, assim que foi promovido ao profissional, seguiu por empréstimo a diversos clubes do interior mineiro e também de São Paulo.

Em abril de 2002, antes mesmo de atuar profissionalmente pelo Atlético, seguiu para a Europa para um período de 3 mêses de experiência no Örgryte IS da Suécia juntamente com o companheiro de clube Afonso Alves. No mês de maio, Paulinho fez sua estréia em um amistoso contra o Motala. O Örgryte venceu por 15 a 0 com Paulinho marcando seis gols. Uma semana depois, eles se encontraram com o Åtvidabergs e venceram desta vez por 12 a 0, Paulinho anotou 6 tentos novamente. Após estas boas atuações o Örgryte não hesitou, em 1 de junho assinou com o jogador em definitivo.

Sua temporada de 2003 foi um sucesso. O Örgryte conquistou o seu melhor resultado em 17 anos, ficando em 7º lugar no Primeira Divisão Campeonato Suéco. Mais tarde, sem a companhia de Afonso negociado com o Malmö também da Suécia por US$ 1,3 milhão, Paulinho seguiu com a responsabilidade de ajudar o time.

Em agosto de 2005, foi anunciada a transferência do jogador para o Hammarby IF também da Suécia com um contrato de 4,5 anos. Segundo o diretor esportivo do clube Thomas Andersson, o negócio foi um dos maiores que o Hammarby já havia feito.

No verão de 2008, Paulinho foi emprestado ao clube Sul-coreano Busan I'Park, aonde jogou por 1 ano e meio. Em 2010, voltou à Suécia para atuar no Örebro SK por empréstimo, até o termino de seu contrato com o Busan. Em 2011, foi anunciado o seu retorno ao Hammarby.

Em 2012 Paulinho Guará acerta o retorno ao clube que o revelou, o Democrata de Sete Lagoas, para disputar a Segunda Divisão do campeonato mineiro. Paulinho foi fundamental na campanha que deu ao clube o acesso ao Módulo II de 2014.

Em 6 de abril de 2019, Paulinho, agora treinador do Democrata, entra em campo e faz a jogada do gol que livrou seu clube do rebaixamento. Entrou no panteão de ídolos do clube.

Estatísticas
Última atualização: 1 de março de 2011.

Títulos 
 Coruripe
  Campeonato Alagoano: 2014

Ligações externas 

Sambafoot
Ogol
K-League Official Website 
Allsvenskan Official Website 

Naturais de Sete Lagoas
Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas do Clube Atlético Mineiro
Futebolistas do Uberlândia Esporte Clube
Futebolistas do Guarani Esporte Clube (Minas Gerais)
Futebolistas da Associação Atlética Internacional (Limeira)
Futebolistas do Örgryte IS
Futebolistas do Busan IPark
Futebolistas da Associação Naval 1.º de Maio
Futebolistas do Democrata Futebol Clube
Futebolistas do Arapongas Esporte Clube